Київський національний університет
 Криворізький національний університет
 Кременчуцький національний університет